Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Humphries per walkover.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Rich Leach (semifinali)
 Waine Ferreira /  Kevin Ullyett (semifinali)

 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (finale)
 Paul Kilderry /  Sandon Stolle (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2000
ATP Tour 2000